Der Röntgenangriff ist ein taktisches Motiv im Schach, in dem zwei Figuren einer Partei, die eine gemeinsame Wirkungslinie haben, durch eine Figur der anderen Partei hindurchwirken. König, Springer und Bauern sind nicht in der Lage aktiv in einem Röntgenangriff mitzuwirken. Da ohne Bauernumwandlung jeder Spieler nur zwei verschiedenfarbige Läufer hat, ist der Röntgenangriff in diagonaler Form nur mit Dame und Läufer möglich. Die Ähnlichkeit der Wirkungsweise des Motives mit den Röntgenstrahlen lässt den Ursprung des Namens vermuten.

Ein weiterer Röntgenangriff ist zu finden in der Studie von Selesnjow.

Literatur 
 Yasser Seirawan, Jeremy Silman: Winning chess tactics. Everyman Publishers, 2003, ISBN 1-85744-333-0, S. 111–114.
 Jonathan Berry: The Pocket Guide To Chess. Master Point Press, 2005, ISBN 978-1-894154-95-6, S. 36.  

Schachmotiv